Tine Debeljak je lahko:

 Tine Debeljak (1903 - 1989), slovenski pesnik, kritik in prevajalec
 Tine Debeljak (roj. 1936), slovenski pesnik, publicist in urednik